De Racine carrée Tour is de tweede tournee van de Belgische zanger Stromae, die volgt op de release van zijn tweede album Racine carrée. De tournee ging van start op 9 november 2013 in Paloma de Nîmes en eindigde uiteindelijk, twee jaar later op 17 oktober 2015 in het ULK Stadium in Kigali (Rwanda).

Een live-album in video-formaat, genaamd Racine Carrée Live, opgenomen tijdens de tour is gepubliceerd op 11 december 2015  op dvd of Blu-Ray .

Achtergrond 
In tegenstelling tot zijn vorige tour, is de Racine Carrée Tour verdeeld in drie delen. De eerste concerten werden gegeven in kleine Europese zalen met een minimalistische enscenering.  Het tweede deel, dat begon in maart 2014, doorkruist de grootste hallen met een veel uitgebreidere enscenering. Zo vult Stromae geleidelijk zes keer de AccorHotels Arena, drie maal Zénith in Parijs, drie keer Vorst Nationaal, drie Paleis 12,  en een Sportpaleis. Bijna anderhalf miljoen mensen woonden deze concertreeks bij. Op 1 december na de laatste datum in Frankrijk, werd er een verdere uitbreiding aangekondigd tot 1 oktober 2015 met onder andere de legendarische zaal van Madison Square Garden in New York. Voor dit laatste deel werden er ongeveer 200.000 bezoekers geregistreerd. .

In totaal zullen bijna 1,7 miljoen mensen deze tournee bijgewoond hebben.

Setlist 

 Ta fête 
 Bâtard 
 Peace or Violence 
 Te quiero 
 Tous les mêmes 
 Ave Cesaria 
 Sommeil 
 Quand c'est? 
 Je cours 
 Moules frites 
 Formidable 
 Silence 
 Carmen 
 Human à l'eau 
 Alors on danse 
 Papaoutai 
 Merci 
 Tous les mêmes ( a capella ) 
 Moules frites ( a capella )

Data van de tour 
(niet compleet)

Concerttournee
Wikipedia:Pagina's met vertalingen die niet zijn nagekeken